Lycodon flavomaculatus, també coneguda com a serp llop de taques grogues, és una espècie de serp del gènere Lycodon, de la família dels colúbrids, que és originària de l'Índia.

Referències 

Lycodon